Сукка:
 Сукка — крытое ветвями временное жилище, в котором, согласно библейскому предписанию, евреи обязаны провести праздник Суккот.
 Сукка — пятый из 12 трактатов раздела «Моэд» («Праздник»), второго из разделов Мишны.

См. также 
 Сука